

Ротенбах — громада в землі Рейнланд-Пфальц

Ротенбах-ім-Емменталь — громада в кантоні Берн